

Toponyme 
 Ogenne, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Ogenne-Camptort ;
 Ogenne-Camptort, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme